Э́нхбатын А́мартувшин (; родился 23 марта 1986) — монгольский оперный певец, баритон, Заслуженный артист Монголии. С 2008 года Амартувшин — солист Государственного Академического театра оперы и балета Монголии.

Образование 
Амартувшин родился 23 марта 1986 года в аймаке Сухэ-Батор (Монголия). В 2009 году он окончил Университет Искусства и Культуры, Улан-Батор, Монголия (класс профессора Цэрэнпил Еруу).

Конкурсы и награды 
Амартувшин является лауреатом многих национальных и международных оперных конкурсов, включая Национальный конкурс молодых оперных певцов имени профессора Ичинхорлоо, Улан-Батор, Монголия (2009, II премия), Оперный конкурс «Байкал», Улан-Удэ, Россия (2011, I премия), XIV Международный конкурс им. Чайковского, Санкт-Петербург, Россия (2011, II место и приз зрительских симпатий лучшему певцу), Placido Domingo OPERALIA Пекин, Китай (2012, I премия, категория «Опера»; финалист, категория «Сарсуэла»).

Репертуар 
Среди его ролей — партия Эскамильо в опере «Кармен» (муз. Бизе), Пролог и партия Тонио в опере «Паяцы» (муз. Леонкавалло), партия Алеко в опере «Алеко» (муз. Рахманинов), партия Чингис-Хана в опере «Чингис-Хан» (муз. Шарав), партия Онегина в опере «Евгений Онегин» (муз. Чайковский), партия Принца Елецкого в опере «Пиковая дама» (муз. Чайковский), партия Амонасро в опере «Аида» (муз. Верди), партия Графа ди Луна в опере «Трубадур» (муз. Верди), партия Риголетто и опере «Риголетто» (муз. Верди).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница Амартувшина на сайте SMOLART
 Амартувшин в списке победителей Operalia 2012

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1986 году
Оперные певцы и певицы Монголии
Заслуженные артисты Монголии